Список депутатов Парламента Республики Молдова IX созыва, избранных на выборах 30 ноября 2014 года и действовавших до 24 февраля 2019.

Резюме 
Первое заседание Парламента Республики Молдова нового, IX созыва, 29 декабря 2014 открыл старейший депутат парламента, член Партии социалистов Республики Молдова 75-летний Эдуард Смирнов, он же был председателем первого заседания.

На открытии сессии парламента нового созыва присутствовали Президент Республики Молдова Николай Тимофти, Премьер-министр Республики Молдова Юрий Лянкэ, Председатель Конституционного суда Республики Молдова Александр Тэнасе, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Молдавии. Депутат от ДПМ Андриан Канду был избран председателем парламента, вице-председателями парламента стали Лилиана Палихович (ЛДПМ) и Владимир Витюк (ПКРМ).

Также на первом заседании парламента нового созыва депутат-коммунист Ирина Влах заявила, что покидает Партию и фракцию коммунистов, оставаясь независимым депутатом. Свой отказ от членства в партии она мотивировала тем, что ПКРМ не выполнила выбор избирателей Гагаузской автономии на сближение автономии и Молдовы в целом с Российской Федерацией. На фоне слухов о том, что коммунистическая партия, находящаяся в оппозиции к правящему альянсу, может сотрудничать с альянсом, и за это получить должности в Счётной палате и Координационном совете по телевидению и радио, Ирина Влах заявила:

22 марта 2015 Ирина Влах была избрана на должность Башкана Гагаузии при поддержке Партии социалистов Республики Молдова. 15 апреля 2015 она официально вступила в должность Башкана, а 30 апреля 2015 Парламент Республики Молдова утвердил её отставку с должности депутата согласно принципу разделения властей. Мандат депутата Парламента от ПКРМ, принадлежавший Ирине Влах, а после её выхода из Партии коммунистов остававшийся вакантным, был передан следующему кандидату в избирательном списке от ПКРМ Инне Шупак, полномочия которой были официально подтверждены 11 мая 2015.

17 июля 2015 депутат-социалист Лидия Лупу покинула фракцию ПСРМ в парламенте, став независимым депутатом без права вступать в какую-либо парламентскую фракцию в течение следующих шести месяцев. 18 декабря 2015 она вступила в парламентскую фракцию Демократической партии Молдовы.

21 декабря 2015 группа из 14 депутатов-коммунистов объявила что покидает фракцию Партии коммунистов и начинает формирование собственной парламентской фракции: Социал-демократической платформы «За Молдову». ДПМ и группа бывших коммунистов начали обсуждение вопроса о формировании парламентского большинства, а Владимир Плахотнюк заявил, что поддерживает идею создания в парламенте мажоритарной социал-демократической платформы большинства. 10 марта 2017 бывшие депутаты-коммунисты присоединились к парламентской фракции Демократической партии Молдовы. Лидер парламентской фракции демократов Мариан Лупу заявил на брифинге, что решение 14 депутатов — это шаг, который приведёт к консолидации парламентского большинства, а фракция ДПМ стала самой многочисленной политической группой в Парламенте.

13 января 2016 вновь сформированное парламентское большинство представило Владмира Плахотнюка на пост премьер-министра, однако президент Республики Молдова Николай Тимофти отклонил его кандидатуру, мотивируя это следующим образом:

20 января 2016 Парламент одобрил кандидатуру Павла Филипа на должность премьер-министра.

Парламентские фракции 
Структура Парламента к началу созыва:

Структура Парламента к концу созыва:

Список депутатов

Изменения в депутатском корпусе 
 Павел Филип (ДПМ) → отставка в связи с назначением министром информационных технологий и связи Республики Молдова, мандат передан Ефросинии Грецу
 Моника Бабук (ДПМ) → отставка в связи с назначением министром культуры Республики Молдова, мандат передан Евгению Никифорчуку
 Василий Бытка (ДПМ) → отставка в связи с назначением министром строительства и регионального развития Республики Молдова, мандат передан Николаю Молозе
 Василий Ботнарь (ДПМ) → отставка в связи с назначением министром транспорта и дорожной инфраструктуры Республики Молдова, мандат передан Владимиру Андронаки
 Ефросиния Грецу (ДПМ) → отставка в связи с продолжением полномочий председателя Леовского района, мандат передан Корнелию Падневичу
 Николай Молозя (ДПМ) → отставка в связи с продолжением полномочий председателя Штефан-Водского района, мандат передан Елене Бакалу
 Владимир Плахотнюк (ДПМ) → отставка по собственному желанию, мандат передан Корнелию Дуднику
 Игорь Корман (ДПМ) → отставка по собственному желанию, мандат передан Юрию Казаку
 Константин Ботнарь (ДПМ) → отставка по собственному желанию, мандат передан Валентине Ротару
 Юрий Казаку (ДПМ) → отставка в связи с назначением заместителем генерального секретаря Правительства Республики Молдова, мандат передан Сергею Киселёву
 Николай Дудогло (ДПМ) → отставка по собственному желанию, мандат передан Вячеславу Неделе
 Марчел Рэдукан (ДПМ) → отставка в связи с назначением председателем Пленума Совета по конкуренции, мандат передан Павлу Янцу
 Раиса Апостольски (ДПМ) → отставка в связи с назначением судьёй Конституционного суда Республики Молдова, мандат передан Элеоноре Граур
 Валентина Булига (ДПМ) → отставка в связи с назначением генеральным директором Национальной кассы социального страхования, мандат передан Георгию Брашовскому
 Олег Балан (ЛДПМ) → отставка в связи с назначением министром внутренних дел Республики Молдова, мандат передан Алёне Гоца
 Майя Санду (ЛДПМ) → отставка в связи с назначением министром просвещения Республики Молдова, мандат передан Петру Штирбате
 Григорий Белостечник (ЛДПМ) → отставка в связи с продолжением полномочий ректора Академии экономического образования Республики Молдова, мандат передан Иону Балану
 Наталья Герман (ЛДПМ) → отставка в связи с назначением первым вице-премьер-министром и министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова, мандат передан 
 Анатолий Димитриу (ЛДПМ) → отставка в связи с продолжением полномочий председателя Яловенского района, мандат передан Нае-Симиону Плешке
 Валерий Стрелец (ЛДПМ) → отставка в связи с назначением премьер-министром Республики Молдова, мандат передан Октавиану Граме
 Владимир Филат (ЛДПМ) → отставка в связи со снятием депутатской неприкосновенности, мандат передан Семёну Грищуку
 Кирилл Лучинский (ЛДПМ) → отставка по собственному желанию, мандат передан Александру Барбэрошие
 Александр Барбэрошие (ЛДПМ) → отставка в связи с продолжением полномочий председателя Новоаненского района, мандат передан Евгению Бодареву
 Виктор Рошка (ЛДПМ) → отставка в связи с состоянием здоровья, мандат передан Юрию Киореску
 Лилиана Палихович (ЛДПМ) → отставка по собственному желанию, мандат передан Николаю Олару
 Юрий Лянкэ (ЛДПМ) → отставка в связи с назначением вице-премьер-министром Республики Молдова, мандат передан Сергею Чаушу
 Дорин Киртоакэ (ЛПМ) → отставка в связи с избранием генеральным примаром муниципия Кишинёв, мандат передан Михаэле Якоб
 Вероника Херца (ЛПМ) → отставка по собственному желанию, мандат передан Иону Касьяну
 Михаил Молдовану (ЛПМ) → отставка по собственному желанию, мандат передан Владимиру Чернату
 Георгий Брега (ЛПМ) → отставка в связи с назначением вице-премьер-министром по социальным вопросам Республики Молдова, мандат передан Роману Боцану
 Юрий Киринчук (ЛПМ) → отставка в связи с назначением министром транспорта и дорожной инфраструктуры Республики Молдова, мандат передан Штефану Власу
 Корина Фусу (ЛПМ) → отставка в связи с назначением министром просвещения Республики Молдова, мандат передан Петру Косому
 Валерий Мунтяну (ЛПМ) → отставка в связи с назначением министром окружающей среды Республики Молдова, мандат передан Алине Зотя
 Анатолий Шалару (ЛПМ) → отставка в связи с назначением министром обороны Республики Молдова, мандат передан Артуру Гутюму
 Михаэла Якоб (ЛПМ) → отставка в связи с назначением заместителем директора главного управления архитектуры, урбанизма и земельных отношений муниципального совета Кишинёва, мандат передан Валериану Бежану
 Вячеслав Унтилэ (ЛПМ) → отставка в связи с назначением председателем Счётной палаты Республики Молдова, мандат передан Олегу Огору
 Ион Томай (ПКРМ) → отставка в связи с продолжением полномочий председателя Окницкого района, мандат передан Елене Гудумак
 Ирина Влах (ПКРМ) → отставка в связи с избранием Башканом Гагаузии, мандат передан Инне Шупак
 Василий Панчук (ПКРМ) → отставка в связи с состоянием здоровья, мандат передан Алле Мироник
 Оксана Доменти (ПКРМ) → отставка по собственному желанию, мандат передан Алёне Бабюк
 Артур Решетников (ПКРМ) → отставка в связи с назначением судьёй Конституционного суда Республики Молдова, мандат передан Иону Филимону
 Корнелий Михалаке (ПКРМ) → отставка в связи с назначением членом Координационного совета по телевидению и радио, мандат передан Геннадию Моркову
 Ион Чебан (ПСРМ) → отставка в связи с избранием муниципальным советником Кишинёва, мандат передан Адриану Лебединскому
 Игорь Додон (ПСРМ) → отставка в связи с избранием Президентом Республики Молдова, мандат передан Ирине Миздренко
 Андрей Негуца (ПСРМ) → отставка в связи с назначением послом Республики Молдова в Российской Федерации, мандат передан Олегу Кучуку
 Виктор Сорочан (ПСРМ) → отставка в связи с назначением послом Республики Молдова в Белоруссии, мандат передан Сергею Грозе
 Ирина Миздренко (ПСРМ) → прекращение полномочий в связи со смертью, мандат передан Петру Кордуняну

Новые депутаты

Изменение партийной принадлежности 
 Евгений Карпов, Штефан Крянгэ, Алёна Гоца, Валерий Гилецкий, Юрий Лянкэ, Октавиан Грама, Семён Грищук, Георгий Мокану, Михаэла Спатарь: ЛДПМ → неприсоединившиеся → ЕНПМ
 Галина Балмош, Александр Банников, Борис Головин, Анатолий Горилэ, Елена Гудумак, Виолета Иванова, Корнелий Михалаке, Виктор Мындру, Пётр Порческу, Артур Решетников, Сергей Стати, Владимир Витюк, Игорь Время, Анатолий Загородный, Алёна Бабюк: ПКРМ → неприсоединившиеся → ДПМ
 Ион Балан, Владимир Хотиняну, Николай Журавский, Пётр Штирбате, Нае-Симион Плешка, Ангел Агаке, Юрий Киореску: ЛДПМ → неприсоединившиеся → ДПМ
 Лидия Лупу: ПСРМ → неприсоединившиеся → ДПМ
 Владимир Чернат, Артур Гутюм, Олег Огор, Юрий Дырда: ЛПМ → неприсоединившиеся
 Николай Олару, Сергей Чауш: ЛДПМ → неприсоединившиеся
 Ирина Влах: ПКРМ → неприсоединившиеся
 Евгений Бодарев: ЛДПМ → ЕНПМ

Примечания

Ссылки 

Депутаты парламента Молдавии
Списки:Молдавия
Списки депутатов